Nas ventchali ne v tserkvi (Нас венчали не в церкви) est un film soviétique réalisé par Boris Tokarev, sorti en 1982.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Nikolaï Nemoliaiev
 Musique : Isaak Chvarts
 Décors : Leonid Svinitski, Z. Markelova
 Montage : Valentina Kulagina

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1982
Film historique soviétique
Film romantique soviétique
Mélodrame (cinéma)